Eberhardt steht für:
 Eberhardt, Variante des männlichen Vornamens Eberhard
 Eberhardt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Eberhardt (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Eberhardt ist der Name folgender 

im NRHP gelistete Objekte:
 Eberhardt and Ober Brewery, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 87001984
 Eberhardt Mansion, in Kenmore, New York, ID-Nr. 83001671

Unternehmen:
 Otto Eberhardt Patronenfabrik, Rüstungsbetrieb, siehe Hirtenberger
 Unternehmensgruppe Eberhardt, deutsches Busunternehmen
 Pflugfabrik Gebrüder Eberhardt, deutscher Landmaschinenhersteller

Siehe auch:
 Eberhart